Platteneck bezeichnet 
 Platteneck (Tennengebirge), einen Berg im Tennengebirge in Österreich
 Platteneck (Kreuth), einen Berg in der Gemeinde Kreuth in den Bayerischen Voralpen an der Grenze zu Tirol, Österreich
 Platteneck (Estergebirge), einen Berg im Estergebirge in den Bayerischen Voralpen